Världsmästerskap 1955 kan avse:

Formel 1-VM 1955
Roadracing-VM 1955
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1955
Världsmästerskapen i konståkning 1955
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1955